Ханс Э́рик «Ха́тто» Сёдерстрём (; ) — шведский кёрлингист.

В составе мужской сборной команды Швеции участник  (заняли пятое место), двух  (оба раза серебряные призёры). Чемпион Швеции  и .

В основном играл на позиции первого.

В 1981 введён в Зал славы шведского кёрлинга (, ).

Достижения 
 : серебро (, ).
 : золото (1981).
 : золото (1984).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу